Lill-Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Lomtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Lomtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,17 ha)

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn